Hot 98 FM Unimes é uma emissora de rádio brasileira concessionada em Itanhaém, porém sediada em Santos, ambas cidades da Baixada Santista, no estado de São Paulo. Opera no dial FM, na frequência 98.1 MHz, e pertence ao grupo Mussicom Brasil, que também controla a Litoral FM e a Massa FM Litoral SP. Entrou no ar em 18 de dezembro de 2015, de forma repentina, em substituição ao projeto operado em conjunto com a Mix FM, com as vinhetas antigas características da antiga 98 A Rádio Rock, porém com uma programação pop, característica do projeto da Mix FM.

Programação e equipe 

 Music Nation (Henrique do Valle)
 Sem Parar
Top Trends 98

Ligações externas 
 
 
 

Hot 98 FM Unimes
Estações de rádio fundadas em 2015